Sun Shengnan e Zhang Shuai erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio femminile  del torneo di tennis Beijing International Challenger 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Chan Hao-ching e Chan Yung-jan che hanno battuto in finale Tetjana Lužans'ka e Zheng Saisai 6–2, 6–3.

Teste di serie 

 Chan Hao-ching /  Chan Yung-jan (campioni)
 Nina Bratčikova /  Irena Pavlović (primo turno)

 Jing-Jing Lu /  Xu Yifan (quarti di finale) 
 Han Xinyun /  Liu Wanting (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Beijing International Challenger 2011